Петухов, Виктор:
 Петухов, Виктор Алексеевич (1925—2018) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Петухов, Виктор Николаевич (1923—1995) — советский футболист.
 Петухов, Виктор Петрович (1943—2015) — советский и российский тренер и судья всесоюзной категории по плаванию.